Хе́йккі Ковала́йнен (; 19 жовтня 1981, Суомусалмі, Фінляндія) — пілот автогоночної серії Формула-1. Дебютний сезон 2007 року провів у складі команди «Рено», у наступному сезоні перейшов до команди «Макларен».

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

 Зараховано половину очок через те, що перегони склали менше 75% запланованої дистанції.

Посилання 

 Офіційний сайт Хейккі Ковалайнена 
 Сайт фан-клубу Хейккі Ковалайнена
 Енциклопедія Формули 1:1950-2010  
 Офіційний сайт Формули-1  

Пілоти Формули-1
Фінські автогонщики
Фінські пілоти Формули-1
Переможці Гран-прі Формули-1
Пілоти Формули-1, що виступали за Renault
Пілоти Формули-1, що виступали за Lotus
Пілоти Формули-1, що виступали за McLaren
Пілоти GP2